The Way Back – film del 1915 diretto da Carlton King
 The Way Back – film del 2010 diretto da Peter Weir
 Tornare a vincere (The Way Back) – film del 2020 diretto da Gavin O'Connor